Сангаре — фамилия.
 Сангаре, Ибраим (род. 1997) — ивуарийский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Сангаре, Идрисса (род. 1996) — ивуарийский футболист, защитник.
 Сангаре, Мамади (род. 1982) — гвинейский футболист с украинским гражданством, защитник.
 Сангаре, Назим (род. 1994) — турецкий футболист, защитник.
 Сангаре, Самба Гаине (1933—2011) — малийский писатель, политический и военный деятель.

 Уму Сангаре (род. 1968) — музыкант, исполнительница музыки в стиле «васулу».